Podróż do wnętrza Ziemi – powieść Juliusza Verne’a z 1864 roku
 Podróż do wnętrza Ziemi – animowany serial z lat 1967-1969
 Podróż do wnętrza Ziemi – gra video wydana w  2003 roku

 filmy
 Podróż do wnętrza Ziemi – amerykański film z 1959 roku
 Podróż do wnętrza Ziemi – hiszpański film z 1976 roku
 Podróż do wnętrza Ziemi – austalijsko-amerykański film z 1977 roku
 Podróż do wnętrza Ziemi – amerykański film z 1989 roku
 Podróż do wnętrza Ziemi – amerykański film z 1993 roku
 Podróż do wnętrza Ziemi – amerykański film z 1999 roku
 Podróż do wnętrza Ziemi – amerykański film z 2008 roku
 Podróż do wnętrza Ziemi – kanadyjsko-amerykański film z 2008 roku
 Podróż do wnętrza Ziemi – amerykański film z 2008 roku

Przypisy